Verdensmesterskabet i curling 2009 for mænd var det 51. VM i curling for mænd gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Moncton Coliseum i Moncton, New Brunswick, Canada i perioden 4. – 12. april 2009. Mesterskabet markerede 50-årsjubilæet for det første VM i curling – Scotch Cup 1959.

De tolv deltagende hold spillede først alle-mod-alle (round robin-kampe), hvilket gav elleve kampe til hvert hold. De fire bedste hold efter round robin-kampene, Canada, Skotland, Norge og Schweiz, gik videre til slutspillet om medaljer, der blev afgjort som et Page playoff.

Mesterskabet blev vundet af Skotlands hold med David Murdoch som holdkaptajn, og sejren var Skotlands femte VM-titel gennem tiden. I finalen besejrede skotterne Canada med 8-6 og fik dermed revanche for nederlaget i VM-finalen året før. Bronzemedaljerne gik for andet år i træk til Norge, som vandt 6-4 over Schweiz i bronzekampen.

Danmark blev repræsenteret af et hold fra Hvidovre Curling Club med Ulrik Schmidt som skipper. Holdet sluttede på 7.-pladsen efter fem sejre og seks nederlag, og det resultat var nok til at sikre Danmark en plads i den olympiske curlingturnering ved vinter-OL 2010.

Mesterskabet gjaldt nemlig tillige som den tredje og sidste kvalifikationsturnering til de olympiske vinterlege 2010 i Vancouver. Tyskland, USA, Skotland, Frankrig og Canada havde allerede inden VM 2009 sikret sig deltagelse ved vinter-OL, mens resultaterne ved dette VM medførte, at Schweiz, Norge, Danmark, Kina og Sverige også kvalificerede sig.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 12 hold: Otte fra Europa, to fra Panamerika og to fra Asien/Oceanien. Følgende hold kvalificerede sig til mesterskabet:

{| class="wikitable"
! colspan="2" style="text-align:left; width:220px; padding-left:5px;"|Europa
! style="text-align:left; width:110px; padding-left:5px;"|Panamerika
! style="text-align:left; width:125px; padding-left:5px;"|Asien og Oceanien
|- style="vertical-align:top;"
| style="border-right-style:none; padding-left:5px;"| Skotland Norge Tyskland  Schweiz
| style="border-left-style:none; padding-left:5px;"| Danmark Frankrig Tjekkiet Finland
| style="padding-left:5px;"| Canada USA
| style="padding-left:5px;"| Kina Japan
|}

Fra Europa deltog de syv bedst placerede nationer ved A-EM 2008 samt vinderen af en dyst i bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 8, Sverige, og vinderen af B-EM, Finland, som Finland vandt med 2-1 i kampe. Fra Asien og Oceanien deltog nr. 1 og 2 fra Stillehavsmesterskabet 2008.

Fra Panamerika var Canada kvalificeret som værtsland, og kontinentets anden VM-plads blev afgjort i en dyst i bedst af fem kampe mellem USA og Brasilien, som foregik i Bismarck, North Dakota, USA i perioden 30. januar – 1. februar 2009. Det var første gang, at et sydamerikansk hold forsøgte at kvalificere sig til VM, og USA vandt dysten med 3-0 i kampe efter tre klare sejre.

Spillere

Resultater

Round Robin

Stilling

Slutspil 

Slutspillet blev afviklet som et Page playoff med bronzekamp.

Kilder / eksterne henvisninger 
2009 Ford World Men's Curling Championship  (officiel hjemmeside) 
World Curling Federation (officiel hjemmeside) 
WCF Results & Records – World Men's Curling Championship 2009 (officiel hjemmeside)

Noter 

2009 (mænd)
Curling i 2009
Curling i Canada
Sport i Moncton